La Guata kan syfta på:

Honduras 

 La Guata (kommun), Departamento de Olancho, 
 La Guata (ort), Departamento de Olancho,